Сезон ФК «Севілья» 2019-2020 - 113-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 19-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей і Лізі Європи УЄФА. Лігу Європи Севілья виграла в рекордний шостий раз.

Форма 
21 травня 2018 року Севілья оголосила підписання нового контракту на 2018–2021 роки на постачання форми з американською фірмою Nike.

Гравці

Поточний склад

Прийшли 

Загальні витрати:  €176.75M

Пішли 

Загальний прибуток:  €123.8M

Чистий:  €52.95M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей 

29 квітня 2019 року на зборах Королівська іспанська футбольна федерація ухвалено новий формат змагань. Змагання розширено, а всі раунди зведено до одного матчу до півфіналів. Всі команди Ла-Ліги, окрім учасників Суперкубку Іспанії, почали змагання з першого раунду.

Ліга Європи УЄФА 

Попереднього сезону Севілья посіла шосте місце в Ла-Лізі. Оскільки переможець Копа-дель-Рей, Валенсія, також кваліфікувалась в європейське змагання завдяки місцю в лізі, місце, яке мав отримати переможець кубку (Ліга Європи), відійшло до клубу, що посів шосте місце.

Груповий турнір

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено 21 серпня 2020 року.

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=12 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено 21 серпня 2020 року.

Дисциплінарні покарання 

Враховано всі офіційні матчі.

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Севілья»
Sevilla FC